Уще́лье Гарни́ (Гарнийское ущелье; ) — ущелье  в Котайкской области ( Армения), близ посёлка Гарни. Вдоль ущелья простирается Гарнийское плато.

Описание 
Одно из наиболее известных туристических мест в Армении. Дорога в ущелье узкая, не приспособлена для экскурсионных автобусов.

Вблизи ущелья находится знаменитый монастырь Гегард, внесённый в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Геология 
Долина врезана в контакт между лавами гарнийского потока и осадочными породами мела и палеогена Ераносского хребта.

Вдоль долины хорошо видны высокие 4-6 угольные (чаще шестиугольные) базальтовые колонны — столбчатая отдельность.

Галерея

См. также 
 мыс Столбчатый в России
 Гегард
 Фингалова пещера в Шотландии
 Девилс-Тауэр в США
 Свартифосс водопад в Исландии
 Мостовая гигантов в Северной Ирландии.

Примечания

Литература и ссылки 
 

[www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666438-d8026986-Reviews-Garni_Gorge-Garni_Kotayk_Province.html tripadvisor], 2020.

Ущелья Армении
Столбчатые базальты